Весс (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Весс, Чарльз (род. 1951) — американский фэнтезийный художник и иллюстратор комиксов, специализирующийся на сюжетах из мифов и сказок.
 Весс, Юлиус (1934-2007) — австрийский физик.